

La casa-fàbrica Farguell-Prats era un conjunt d'edificis situats a l'avinguda del Portal de l'Àngel, 21 (abans plaça de Santa Anna, 9) i el carrer de Santa Anna, 32, avui desapareguts.

Història 
L'octubre del 1786, la Reial Companyia de Filats va decidir centralitzar-ne les operacions i alhora trobar un local més adient per al funcionament de les seves màquines Jenny, instal·lades en aquell moment a la fàbrica de Joan Salgado. El lloc triat va ser la cantonada del carrer de Santa Anna amb la plaça del mateix nom, a mig camí entre els centres de la Companyia al Raval i al barri de Sant Pere. Aquest emplaçament garantia, a més, que el problema de la manca de llum del local del carrer dels Còdols no es repetís. El trasllat va començar el febrer del 1787, i el desembre del mateix any, la fàbrica féu el primer repartiment de fil entre els fabricants d'indianes associats a la Companyia.

El casal era propietat del fabricant de Berga Josep Farguell i Canadell, que el 1818 va demanar permís per a obrir-hi un portal a la façana del carrer de Santa Anna. El seu fill i hereu Pau Farguell i Llord morí el 1819, deixant orfes tres menors d’edat: Joaquim, Josep i Dolors.

El 1825, el tutor dels menors Farguell, Antoni Castellana, va demanar permís per a obrir un balcó a la cantonada, i el 1831, va tornar a demanar permís per a eixamplar les finestres i realitzar altres reformes al segon pis, segons el projecte del mestre de cases Josep Gelabert.

En aquest indret s'establí la fàbrica de filats i troques de cotó d'Albert Prats i Baruta, que tenia un prat de blanqueig de teixits al carrer de Sant Pau (vegeu casa-fàbrica Prats). El 1857, Prats va demanar permís per a construir un nou edifici de planta baixa, entresol, tres pisos i golfes a la part posterior del solar del vell casal (núm. 32 del carrer de Santa Anna), segons el projecte del mestre d'obres Felip Ubach, al pati d'illa del qual va traslladar el blanqueig. A la seva mort, l'empresa va continuar sota la raó social Fills d'Albert Prats, que cap a finals del segle va traslladar la producció a Can Saladrigas, i posteriorment a una nova fàbrica a la Barceloneta.

El 1858, l'hisendat i diputat per Berga Joaquim Farguell i Caum va adreçar-se a l'Ajuntament per a que li assenyalés les alineacions a les que s'havia d'ajustar la nova residència senyorial que hi volia construir, i l'arquitecte municipal Miquel Garriga i Roca va ser l'encarregat de traçar-les. Finalment, aquestes foren aprovades el 1860, i el mateix Garriga se n'encarregà del projecte constructiu. Joaquim Farguell morí el 1878, i la casa va passar a mans del seu fill Manuel Farguell i de Magarola.

Finalment, ambdós edificis van ser enderrocats a principis de la dècada del 1930 per a l'ampliació dels Magatzems Jorba.

Referències

Bibliografia 
 
 
 
 

Edificis de Barcelona desapareguts
Farguell